Ismael López puede referirse a:

 Ismael Santiago López (1978-), futbolista español;
 Ismael Rubén López Sánchez (1990-), futbolista peruano;
 Ismael López Blanco (1990-), futbolista español.
Ismael Lopez Diaz (2005-), estudiante español.